(4910) Кавасато () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 11 августа 1953 года немецким астрономом Карлом Райнмутом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь японского астронома Нобухиро Кавасато.

См. также 
 Список астероидов (4901—5000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды, названные в честь людей